Эрарий (от лат. aes — медь, деньги, родительный падеж aeris — медь, деньги):
 Эрарий () — государственная казна в Древнем Риме.
 Военный эрарий () — фонд, созданный Октавианом Августом для награждения ветеранов древнеримской армии.
 Священный эрарий () — священный неприкосновенный фонд в Древнем Риме.
 Эрарий (, одно из значений) — римский гражданин из низшего сословия, свободного от воинской и других повинностей и, взамен этого, облагавшегося определённой денежной податью. Внесение кого-либо из граждан высших сословий в списки эрариев — вид наказания.

Ссылки